«Ломоно́совская» — станция Петербургского метрополитена. Расположена на Невско-Василеостровской линии, между станциями «Елизаровская» и «Пролетарская».

Станция открыта 21 декабря  года в составе участка «Площадь Александра Невского» — «Ломоносовская». Была названа по расположенному рядом Фарфоровому заводу, основанному при участии М. В. Ломоносова, и носившему на момент открытия станции название «Ломоносовский фарфоровый завод». В проекте станция носила название «Ивановская».

Вестибюль станции расположен на территории Ломоносовского сквера, который находится на месте бывшего Спасо-Преображенского (Фарфоровского) кладбища. До появления вестибюля в центре сквера находилась Свято-Духовская церковь (снесена в 1966 году).

Наземные сооружения 

Павильон станции выполнен по проекту архитекторов А. С. Гецкина, В. П. Шуваловой, Г. Д. Булаевской и располагается на пересечении улицы Бабушкина и переулка Матюшенко. Вестибюль расположен на небольшом возвышении. Массивная консольная плита, служащая перекрытием кассового зала, поддерживается мощными опорами. Первоначально полностью застеклённый кассовый зал в середине 1990-х годов был реконструирован, стекло на две трети от пола было заменено на мрамор. В отделке круглого эскалаторного зала использованы деревянные панели и анодированный металл. До  года кассовый зал украшала металлическая схема Невско-Василеостровской линии, которая позже была демонтирована в связи с продлением линии до станции «Приморская».

В начале мая  года сквер, окружающий павильон, был огорожен под строительство многофункционального трёхэтажного коммерческого комплекса. Однако в феврале  года ограждения вокруг сквера были сняты — в связи с экономическим кризисом постройка коммерческого комплекса так и не была начата.

Подземные сооружения 
«Ломоносовская» — станция закрытого типа («горизонтальный лифт») глубокого заложения (глубина ≈ 65 м). По краям платформ установлены платформенные раздвижные двери. Станция завершает серию из шести станций типа «горизонтальный лифт», идущих подряд. Подземный зал сооружён по проекту архитекторов А. Я. Мачерета и Л. С. Чупиной.

В оформлении перронного зала доминируют нежный, «фарфоровый» колорит и смягчённые архитектурные формы, своеобразие наклона стен внутрь зала. Станционные двери простые, без рисунка. Над каждой дверной нишей латунная надпись «Ломоносовская». Торцевую стену из белого мрамора украшает бронзовый барельеф, посвященный М. В. Ломоносову (художник В. М. Городецкий).

Наклонный ход, содержащий три эскалатора, расположен в южном торце станции; в 2017 году светильники наклонного хода были заменены со «световых столбиков» на «факелы».

В искусстве 
 Строительство и открытие станции сатирически описаны в повести Сергея Довлатова «Чемодан» (рассказ «Номенклатурные полуботинки»).

Путевое развитие 
Южнее станции расположен 3-стрелочный оборотный тупик со смещением ко 2-му главному пути.

В 1972 году тупики были удлинены в связи с острой нехваткой электродепо. В конце 1970-х годов началось сооружение нового участка «Ломоносовская — Щемиловка» от концов этих тупиков, однако из-за неблагоприятных условий, а также из-за изменения трассы тоннель вместе с удлинённой частью тупика пришлось забросить и устроить там бетонные перемычки.

Наземный транспорт

Городские автобусы

Пригородные автобусы

Троллейбусы

Трамваи

См. также 
 Список станций Петербургского метрополитена
 1970 год в истории метрополитена
 Станция закрытого типа

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Ломоносовская» на metro.vpeterburge.ru
 «Ломоносовская» на ometro.net
 «Ломоносовская» на форуме metro.nwd.ru
 Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справочник. «Ломоносовская»

Объекты, названные в честь Михаила Ломоносова
Невско-Василеостровская линия
Станции метрополитена, построенные в 1970 году
Станции закрытого типа
Станции Петербургского метрополитена
Невский район